Sibling species (o specie gemelle, o criptospecie) sono due specie che pur essendo completamente isolate dal punto di vista riproduttivo, sono estremamente simili dal punto di vista morfologico (o fenotipico). Per tale motivo non è possibile la discriminazione, appunto, in base a caratteristiche morfologiche e sono necessari analisi di tipo, genetico, biochimico, etologico, ecologico, ecc.

Collegamenti esterni 
 

Tassonomia